Smallwood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Smallwood, Cheshire, ort i England,

USA 

 Smallwood (ort), New York, Sullivan County, 

Robotskapade USAförgreningar